O Campeonato Cabo-Verdiano de futebol de 2003 foi a 24ª edição da Campeonato Cabo-Verdiano de Futebol, competição de futebol.  O número de clubes de edição foi 11.

O campeão do torneio foi o Académico do Aeroporto conqustou o primeiro e único tİtulo.  Não clubes jogar em 2004 CAF Champions League e 2004 CAF Winners' Cup (Copa de Venceadores).

Clubes
 Académica Operária, campeão de Liga Insular da Boa Vista
 Nô Pintcha, campeão de Liga Insular da Brava
 Cutelinho FC, campeão de Liga Insular do Fogo
 Onze Unidos, campeão de Liga Insular do Maio
 Académico do Aeroporto, campeão de Liga Insular do Sal
 Barcelona, campeão de Liga Insular do Santiago (Zona Norte)
 CD Travadores, campeão de Liga Insular do Santiago (Zona Sul)
 Paulense DC, campeão de Liga Insular de Santo Antão (Zona Norte)
 Associação Académica do Porto Novo, campeão de Liga Insular de Santo Antão (Zona Sul)
 FC Ultramarina, campeão de Liga Insular do São Nicolau
 Batuque FC, campeão de Liga Insular de São Vicente

Resumo da Temporada
A edição 2003 da Campeonato Nacional teve o Académico do Aeroporto

Classificação Final

Grupo A

Grupo B

Jogos

Tempo finals

Semi-finais

Finais

Notas

Ligações externas 
 http://www.fcf.cv/pt/
 

Campeonato Cabo-Verdiano de Futebol
2003 em Cabo Verde